El Municipio 12 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 12 (condado de Benton, Arkansas)

Municipio 12 Burlington (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 12 Concord (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 12 Paw Creek (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 12 Rocky Mount (condado de Edgecombe, Carolina del Norte).

Municipio 12 (condado de Pratt, Kansas);
 Municipio 12 (condado de Rooks, Kansas).